Der Afrika-Cup 1974 (engl.: African Cup of Nations, franz.: Coupe d’Afrique des Nations) war die neunte Ausspielung der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 1. bis 14. März zum zweiten Mal nach 1957 in Ägypten statt. Organisiert vom afrikanischen Fußball-Kontinentalverband Confédération Africaine de Football (CAF) wiederum acht Mannschaften Ägypten, Elfenbeinküste, Guinea, VR Kongo, Mauritius, Sambia, Uganda und Zaire teil.

Wie in den Jahren zuvor fand auch eine Qualifikation zur Reduzierung des Teilnehmerfeldes mit der Rekordzahl von 32 Bewerbern auf acht Endrundenteilnehmer statt, wobei Gastgeber Ägypten und Titelverteidiger VR Kongo automatisch qualifiziert waren.

→ siehe Hauptartikel: Afrika-Cup 1974/Qualifikation

Gespielt wurde wie gehabt mit zwei Gruppen zu je vier Teams. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe spielten dann ab dem Halbfinale im K.-o.-System den Turniersieger aus. Die Spiele der Endrunde wurden in Kairo im Cairo International Stadium, in Mahalla al-Kubra im Al Mahalla Stadium, in Alexandria im Alexandria Stadium und in Damanhur im Ala'ab Damanhour Stadium ausgetragen.

Zaire gewann das Turnier und wurde zum zweiten Mal nach 1968 (als DR Kongo) Afrikameister im Fußball.

Das Turnier 
Gruppe A

|

|}
|}

Gruppe B

|

|}
|}

Halbfinale

|}

Spiel um Platz 3

|}

Finale

|}

Wiederholungsspiel

|}

Weblinks 
 Spieldetails auf rsssf.com (engl.)

1974
Afrikacup
Fußball (Ägypten)
Sportveranstaltung in Kairo
Sportveranstaltung in Alexandria